Étréchy může být:

 Étréchy (Cher) – francouzská obec v departementu Cher
 Étréchy (Essonne) – francouzská obec v departementu Essonne
 Étréchy (Marne) – francouzská obec v departementu Marne
 Kanton Étréchy – kanton v departementu Essonne

Externí odkazy